Anhalt er en historisk region i Tyskland, som nu er en del af forbundsstaten Sachsen-Anhalt. Det kan også henvise til:

 Fyrstendømmet Anhalt, en stat i det Tysk-Romerske Rige, der igennem tiden har været opdelt i:
 Anhalt-Aschersleben
 Anhalt-Bernburg
 Anhalt-Dessau
 Anhalt-Köthen
 Anhalt-Zerbst
 Hertugdømmet Anhalt, dannet i 1863 efter genforeningen af de ovenstående entiteter
 Huset Askanien, også kendt som Huset Anhalt
 Fristaten Anhalt, en stat i Tyskland, dannet i 1918 efter hertugdømmet blev afskaffet
 Det romersk-katolske apostoliske vikariat Anhalt